

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Rokitnica – część miasta Zabrze
 Rokitnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja 
 Rokitnica – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Skąpe 
 Rokitnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Rokitnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków 
 Rokitnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Rokitnica – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański

Miejscowość na Białorusi 
 Rokitnica – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim

Miejscowości na Ukrainie
 Rokitnica – wieś w rejonie kowelskim
 Rokitnica – wieś w rejonie włodzimierskim

Cieki wodne
 Rokitnica – rzeka, dopływ Utraty w województwie mazowieckim
 Rokitnica – struga, dopływ Raciążnicy
 Rokitnica – rzeka, dopływ Śliny

Zobacz też 
 Rokitnica Nowa, Rokitnica-Kąty, Rokitnica-Wieś
 Rokietnica